Por Miguel Ángel Nieto se puede hacer referencia a:

 Miguel Ángel Nieto Solís (1960), periodista español; escritor; realizador.
 Miguel Ángel Nieto González (1943), periodista español;
 Miguel Ángel Nieto (1947-1995), historietista español, parte del dúo Ventura & Nieto;
 Miguel Ángel Nieto de la Calle (1986), futbolista español.